Оле́г Микола́йович Ди́нька (  — ) — солдат Збройних сил України, боєць Добровольчого Українського Корпусу "Правий сектор"  учасник російсько-української війни.

Життєпис 
Народився 1974 року в місті Дніпропетровськ; навчався в школі, згодом у технікумі. 1996 року разом із сім'єю переїхав до міста Запоріжжя, освоїв спеціальність будівника-ремонтника і працював на будівельних роботах. Згодом працював помічником юриста, агентом з нерухомості, торго­вельним агентом. У селі Григорівці Запорізького району мешкав від 2007 року разом з мамою, працював в лісництві.

У соцмережах був відомий як Олег Цихерблок. 2014 року долучився до Запорізької «Самооборони Майдану» та ВГО «Вільні Люди», їздив на вишколи.

З того ж року служив у ЗСУ за мобілізацією; гранатомет­ник 1-ї роти механізованого батальйону 1-ї окремої танкової бригади.

13 квітня 2016 року після демобілізації намагався знову піти на контракт, але за станом здоров'я не взяли. 15 серпня 2016-го пішов добровольцем до 1-ї ОШР ДУК ПС, був бійцем першої штурмової роти. Брав участь у контр­диверсійних операціях, знищував техніку ворога — був під Волновахою, Мар'їнкою, Авдіївкою.

6 вересня 2017 року під час виконання бойового завдання загинув внаслідок підриву на гранаті Ф-1 з «розтяжкою» поблизу селища Піски (Ясинуватський район) — відчув небезпеку від одного з житлових будинків та настояв на його перевірці. Олег першим пішов у будинок і загинув від вибуху міни, захистивши побратимів. Бійця довезли до лікарні, але отри­мані травми були несумісні з життям.

Похований 8 вересня 2017 року в місті Запоріжжя, Кушугумське кладовище.

Без Олега лишились мама Галина Василівна, дружина та старший брат.

Нагороди та вшанування 
 медаллю УПЦ КП «За жертовність і любов до України» (2014)
 відзнакою «За оборону Авдіївки»
 відзнакою ДУК ПС «Бойовий Хрест Корпусу» (посмертно)
 Почесний громадянин Запорізького району (посмертно).

Примітки

Джерела 
 Динька Олег Миколайович  // Книга пам'яті
 Динька Олег Миколайович 
 Почесні громадяни Запорізького району 

Уродженці Дніпра
Померли в Ясинуватському районі
Поховані на Кушугумському цвинтарі
Почесні громадяни Запорізького району